JEI est un sigle qui peut désigner :
 jeune entreprise innovante, une PME de moins de 8 ans qui engage des dépenses de recherche-développement représentant au moins 15 % de ses charges ;
 , une revue scientifique à comité de lecture couvrant les sujets technologiques relatifs au domaine de l'imagerie électronique ;
 Jomhuri-ye Eslāmi-ye Irān (en français, république islamique d'Iran).